Шаблі́й — українське прізвище.

Відомі носії 
 Шаблій Гліб Федорович (1975) — український науковець-гідрограф, офіцер запасу Військово-Морських Сил України. Політичний в'язень Кремля.
 Шаблій Олег Іванович (1935) — український географ, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Професор-гість Українського вільного університету у Мюнхені.
 Шаблій Олег Миколайович (1935—2016) — український учений у галузі фізики (механіка деформівного твердого тіла), математичного моделювання, теорії конструювання джерел нагріву, теорії конструювання засобів інформаційних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор, педагог, громадський діяч. Ректор Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
 Шаблій Олена Анатоліївна (1975) — український науковець, доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов юридичного факультету КНУ, викладач німецької мови, дослідниця та фахівець з юридичного перекладу.

Українські прізвища